Vattenprov kan syfta på:

 Vattenprov – en historisk metod som användes för att försöka bevisa att någon anklagad för häxeri var skyldig, se Häxprov
 Det kalla vattnets prov – ett prov för att utröna om den anklagade är skyldig eller oskyldig
 Olika metoder för att fastställa vattenkvalitet, se hydrografi och vattenförorening.
 Vattenprovet - ett simmärke.

Hundsport
 Vardaglig benämning på jaktprov för apporterande hund – en variant av jaktprov för stötande och apporterande hundar
 Vattenprov (apport) – prov i vattenapportering för portugisisk vattenhund
 Vattenprov (räddning) – prov i livräddning i vatten för newfoundlandshund, landseer och leonberger